Тиаго Мота Сантон Оливареш () е бивш италиански футболист, полузащитник с бразилски произход.

Италиански футболисти
Бразилски футболисти
Италиански треньори по футбол
Бразилски треньори по футбол
Футболисти на ФК Барселона
Футболисти на Атлетико Мадрид
Футболисти на Дженоа
Футболисти на Интер Милано
Футболисти на ПСЖ
Родени в Сау Бернарду ду Кампу